«Тереза и Изабель» () — американский фильм 1968 года режиссёра Рэдли Метцгера (Radley Metzger) по мотивам одноимённого произведения французской писательницы Виолетт Ледюк.

Сюжет 
В опустевшую школу приходит посетительница — взрослая женщина. Блуждая по аллеям и коридорам, она вспоминает дни своей юности, проведенные здесь. Её зовут Тереза (Эсси Перссон), и много лет назад родители отдали её сюда учиться. В школе Тереза познакомилась с Изабель (Анна Гёль), и они быстро стали подругами. Сексуальный опыт с мужчиной не принёс Терезе удовлетворения. Кратковременная разлука с Изабель дает понять, как сильно привязана она к подруге. Девушки больше не в силах противиться своим чувствам и вступают в интимную связь. Они клянутся друг другу в вечной любви. Но родители Изабель забирают её из школы, и Тереза больше никогда не увидит подругу.

Актёрский состав

См. также 
 Лесбийские отношения в кинематографе

Ссылки 
  
  
  

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы 1968 года
Экранизации литературных произведений
Чёрно-белые фильмы США
Эротические фильмы 1960-х годов
Эротические фильмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы США 1968 года
Фильмы Нидерландов 1968 года